Jordana  puede referirse a:

Geografía  
 Jordana, hace referencia a la nación árabe de Jordania.

Apellido 
 Francisco Gómez-Jordana Sousa, conde de Jordana, militar español, presidente de la Junta Técnica del Estado del bando franquista durante la Guerra Civil Española y ministro de Asuntos Exteriores. 
 Francisco Gómez Jordana, teniente general.
 José Jordana y Morera  Ingeniero de montes español. 
 Luis Jordana de Pozas, abogado español, especialista en Derecho Administrativo, Consejero permanente de Estado y Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, procurador en las  Cortes Españolas. 
 Noemí Jordana Bofill jugadora española de baloncesto profesional.

Nombre 
 Jordana Brewster  actriz panameña-estadounidense, conocida por su interpretación como Mia Toretto en las películas The Fast and the Furious, Fast & Furious, La matanza de Texas: El origen. 
 Jordana Ariel Spiro actriz de cine y televisión, conocida por protagonizar en My Boys como P.J. Franklin.

Título nobiliario 
 Condado de Jordana  título nobiliario español creado el 19 de julio de 1926 por el rey Alfonso XIII a favor de Francisco Gómez-Jordana Sousa,